Ferdi Lancee (1953), een Nederlands zanger-gitarist
 René Lancee (1951), een Nederlands politiefunctionaris